Prajila ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Prajila (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Prajila (Florești), Gemeinde im Rajon Florești